Il existe dans le monde différentes routes A8 :
  Dukes Highway, une route australienne ; 
  Western Highway, une route australienne ; 
  route britannique A8, reliant Greenock à Édimbourg en Écosse ; 
  route lettone A8 relient Riga à la frontière lituanienne ; 
  route lituanienne A8 relient Panevėžys à Sitkūnai ; 
  route nord-irlandaise A8, reliant Glengormley à Larne.

Voir aussi